«Дел Уилсон Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему вратарю Западной хоккейной лиги.

Приз назван в честь Дела Уилсона, генерального менеджера клуба «Реджайна Пэтс», выигравшего Мемориальный кубок в 1974 году.

Победители 
Выделены вратари, также получавшие в этом сезоне трофей «Лучший вратарь года CHL».

1 Выдавались отдельные награды для Восточного и Западного дивизионов.

См. также 
 Лучший вратарь года CHL
 Лучший вратарь года OHL
 Жак Плант Мемориал Трофи (QMJHL)

Примечания 
 2006-07 WHL Guide, pg. 195

Награды Западной хоккейной лиги